Haplotrichum é um gênero de fungo pertencente à família Botryobasidiaceae.

Espécies 

Botryobasidiaceae